Уязд () — топоним в Польше:

 Уязд — город в Опольском воеводстве, Стшелецкий повят.
 Уязд (гмина, Стшелецкий повят) — городско-сельская гмина (волость) входит в Стшелецкий повят Опольское воеводство.
 Уязд (гмина, Томашувский повят) — сельская гмина (волость) входит в Томашувский повят, Лодзинское воеводство.